

Geografia 
 Distretto di Mbala – distretto dello Zambia, parte della Provincia Settentrionale
 Mbala –  ward dello Zambia, parte della Provincia Orientale e del Distretto di Petauke

Persone 
 Benoit Mbala – cestista camerunese
 Boris Mbala – cestista camerunese con cittadinanza svizzera
 David Mbala – calciatore congolese